Oberwil BE steht für folgende Gemeinden im Kanton Bern, Schweiz:

 Oberwil bei Büren
 Oberwil im Simmental